A 2006. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték Sestriere-ben. Az aranyérmet az osztrák Benjamin Raich nyerte meg. A Magyarországot képviselő Marosi Attila a 38. helyen végzett.

Végeredmény 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí a 2006. évi téli olimpiai játékokon